Dave Ridings – calciatore britannico, centrocampista
 Freya Ridings – cantante britannica
 Phil Ridings – giocatore australiano di cricket
 Richard Ridings – attore inglese